Козе  (эст. Kose) — многозначный термин. 

Топоним:
 Козе — посёлок в одноимённой волости в уезде Харьюмаа, Эстония. 
 Козе — волость на севере Эстонии в уезде Харьюмаа.
 Козе — микрорайон в районе Пирита города Таллина.
 Козе — посёлок в уезде Вырумаа, Эстония.
 Козе — деревня в уезде Пярнумаа, Эстония.
 Козе — деревня в уезде Ида-Вирумаа, Эстония.
 Козе — деревня в уезде Йыгевамаа, Эстония.
 Козе — улица в Таллине, Эстония.

Фамилия:

 Энн Козе — заслуженный деятель искусств Эстонской ССР.